Liúva (ou Liuva) pode referir-se a:
 Liúva I - rei visigótico
 Liúva II - rei visigótico

Desambiguação